Die FK Cup 2016 war die 7. Spielzeit des Futsal-Pokalwettbewerbs für südkoreanische Vereinsmannschaften. Pokalsieger wurde Fantasia Bucheon FS. Der Wettbewerb startete am 5. August und endete mit den Finale am 15. August 2016.

Modus 
Zuerst wurden alle 12 teilnehmende Mannschaften in drei Gruppen eingeteilt. Nach der Gruppenphase spielten die besten Mannschaften im K.O.-System gegeneinander um den Pokal.

Teilnehmer

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

K.O.-Runde 
An der K.O.-Runde nahmen die besten zwei Teams jeder Gruppe teil. Zwei Teams bekamen ein Freilos.

Viertelfinale 
Im Viertelfinale standen die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe. Fantasia Bucheon FS und der FS Seoul bekamen ein Freilos und qualifizierten sich automatisch für das Halbfinale.

|}

Halbfinale 
Im Halbfinale standen die Gewinner der Viertelfinalspiele, sowie die beiden Mannschaften, die ein Freilos bekamen. Die Gewinner qualifizierten sich für das Finale und die Verlierer spielten im Spiel um Platz 3. den dritten Platz aus.

|}

Spiel um Platz 3. 
Im Spiel um Platz 3. spielten die beiden Halbfinal-Verlierer. Der Sieger dieses Spieles wurde dritter im diesjährigen Pokalwettbewerb.

|}

Finale 
Im Finale standen die beiden Halbfinal-Gewinner. Der Gewinner des Finalspieles wurde neuer FK Cup-Gewinner.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielberichte (koreanisch)

Futsalveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Südkorea
Futsal (Südkorea)